Посол Естонії в Україні є уповноваженим посол Естонії в Україні. Посол проживає в Посольстві Естонії в Києві. Першим та єдиним послом (консулом) Української держави був Едуард Рітсон у 1918 році. Першим послом незалежної України був Андрій Біров з 1992 по 1995 рік. З 2019 року цю посаду займає Каімо Кууск.

Надзвичайні і Повноважні Посли Естонії в Україні

УНР 
 Едуард Рітсон (1918), консул

УСРР 
 Тиніс Варес (1921—1922), за сумісництвом з РРФСР

З 1991 
 Андрій Біров (1992 — 1995), посол
 Тійт Матсулевич (1995 — 1999)
 Тійт Набер (1999 — 2002)
 Пауль Леттенс (2002 — 2007)
 Яан Хейн (2007 — 2011)
 Лаурі Лепік (2011 — 2012)
 Сулев Канніке (2012 —2016)
 Герт Антсу (2016 —2019)
 Каімо Кууск (2019 —)

Див. також 

 Посольство Естонії в Україні
 Посольство України в Естонії
 Українсько-естонські відносини
 Український дипломатичний корпус
 Список дипломатичних місій в Україні

Примітки

Посилання 
 Призначення К. Кууска та відкликання Г. Анцу Прийнято 11.07.2019 № 472